Сия́ние, Сиянье (устаревшая форма) — многозначное слово.
 Сия́ние — ровный, обычно яркий свет, излучаемый чем-либо, куда-либо.
 «Сияние» — журнал выходивший в Российской империи во второй половине XIX века; в 1875 году был преобразован в журнал «Пчела».
 «Сияние» — роман Стивена Кинга.
 «Сияние» — фильм ужасов Стэнли Кубрика по мотивам романа Стивена Кинга (1980).
 «Сияние» — мини-сериал по роману Стивена Кинга (1997).
 «Сияние» — музыкальный спектакль по песням Егора Летова (2014).
 «Сияние» — романтико-драматический фильм (2017).
 Сиянье — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.

См. также 
 Полярное сияние
 Утреннее сияние
 «Лунное сияние»